la Xina: àmplia regió cultural, territori geogràfic i civilització d'Àsia;
 la República Popular de la Xina (RPX): Estat comunista fundat a la Xina continental, i que en l'actualitat inclou Hong Kong i Macau, sovint hom es refereix a la RPX simplement com a "Xina";
 la República de la Xina: Estat fundat a la Xina continental el 1912, desplaçat el 1949 i que en l'actualitat governa sobre les illes de Taiwan, Pescadors, Quemoy, Matsu, Dongsha i altres illes properes; sovint hom es refereix a la República de la Xina simplement com a "Taiwan" o per la seva designació internacional "Xina Taipei";
 la Xina continental: un terme que designa el territori geogràfic de la Xina que exclou les regions administratives de Hong Kong i Macau, i les illes administrades per la República de la Xina; 
 la Xina pròpia: territori de difícil concreció que correspon al país dels xinesos (xinesos han i hui), excloent els territoris on viuen les altres ètnies de la Xina.